Countdown to Extinction е пети студиен албум на траш метъл групата Мегадет от 1992 година. Ремиксирана и ремастерирана версия с няколко бонус парчета е издадена през 2004 година.

Състав 
 Дейв Мъстейн – вокали, китара
 Марти Фрийдман – китара
 Дейвид Елефсън – Бас китара
 Ник Менза – барабани

Песни

Бонус парчета 2004 
 Crown of worms – 3.17
 Countdown to extinction (демо) – 3.55
 Symphony of destruction (демо) – 5.29
 Psychotron (демо) – 5.28

Музикални албуми от 1992 година
Албуми на Мегадет